Myuroclada är ett släkte av bladmossor. Myuroclada ingår i familjen Brachytheciaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Myuroclada